21-й Чемпионат Южной Америки был проведён в Бразилии в четырёх городах — Белу-Оризонти, Рио-де-Жанейро, Сантус и Сан-Паулу. Он стартовал 3 апреля 1949 года матчем Бразилия — Эквадор, а завершился 11 мая 1949 года финальным матчем Бразилия — Парагвай.

Участники 
 Бразилия
 Боливия
 Колумбия
 Парагвай
 Перу
 Уругвай
 Чили
 Эквадор

Составы команд

Матчи 
3 апреля, 1949

6 апреля, 1949

6 апреля, 1949

10 апреля, 1949

10 апреля, 1949

10 апреля, 1949

13 апреля, 1949

13 апреля, 1949

13 апреля, 1949

17 апреля, 1949

17 апреля, 1949

17 апреля, 1949

20 апреля, 1949

20 апреля, 1949

20 апреля, 1949

24 апреля, 1949

25 апреля, 1949

27 апреля, 1949

30 апреля, 1949

3 мая, 1949

4 мая, 1949

6 мая, 1949

8 мая, 1949

Итоговая таблица 

Поскольку у обоих лидеров ( и ) было одинаковое число очков, то был назначен дополнительный финальный матч.

Финал

Лучшие бомбардиры 
9 мячей
  Жаир

7 мячей
  Адемир, Тезоуринья
  Арсе, Бенитес

5 мячей
  Угарте
  Симао, Зизиньо

Ссылки 
 Чемпионат Южной Америки 1949 на сайте RSSSF

Кубок Америки по футболу
Футбол в Южной Америке в 1949 году
Апрель 1949 года
Май 1949 года
Международные соревнования по футболу в Бразилии
Чемпионаты Южной Америки в Бразилии
1949 год в Бразилии